Мардаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Мардаровка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Мардаровка — село в Подольском районе Одесской области.